Textdokument steht für: 

 anglisierend für eine Textdatei
 allgemeiner und ebenso anglisierend ein Schriftstück, das mit Hilfe der Textverarbeitung generiert wurde